Złotowo bezeichnet Dörfer in Polen:
 Złotowo (Barcin) (dt. Zlotowo Dorf), Dorf der Gmina Barcin im Powiat Żniński der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Złotowo (Czersk) (dt. Czersker Mühle), Dorf der Gmina Czersk im Powiat Chojnicki der Woiwodschaft Pommern
 Złotowo (Kruszwica) (dt. Zlotowo), Dorf der Gmina Kruszwica im Powiat Inowrocławski der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Złotowo (Lubawa) (dt. Zlottowo), Dorf der Gmina Lubawa in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Złotowo (Stare Pole) (dt. Reichfelde), Dorf der Gmina Stare Pole im Powiat Malborski der Woiwodschaft Pommern
 Złotowo (Szreńsk), Dorf der Gmina Szreńsk in der Woiwodschaft Masowien
 Złotowo (Wierzbinek), Dorf der Gmina Wierzbinek in der Woiwodschaft Großpolen